Pona Ubrisk szereplő a Csillagok háborúja univerzumában. Ő Manahua 1. kánja.

Élete

Y. u. 444-ben született Merliben. 33 éves koráig kereskedő volt, majd politikus lett és megalapította a Galaxisi Újszövetséget, ami által később békét emelhettek a galaxisra. 482-ben ünnepélyesen megkoronázták, így ő lett a kánság első kánja, majd a Galaktikus Tanács elnökévé választották Coruscanton. 487-ben megakadályozta az Uthar Kong vezetésével megindult kajo népvándorlást. Tetteivel a galaktikus történelem egyik legnagyobb hőse lett. Jam Dove jedi mester látomása szerint Pona 523-ban hal meg az UE-27 Mokhara űrhajó fedélzetén Toydaria felett.

Csillagok háborúja szereplők